Waltersdorf peut faire référence à :

Allemagne 
 , ancienne commune de Saxe, aujourd'hui écart de la commune de Großschönau ;
 Waltersdorf, commune de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe ;

Autriche 
 Bad Waltersdorf, bourg du district de Hartberg-Fürstenfeld, en Styrie ;

Pologne 
 Waltersdorf, nom allemand du village de Niegosławice (Voïvodie de Lubusz) ;
 Waltersdorf, nom allemand du village de Pęciszewo (Voïvodie de Varmie-Mazurie).